Nidá — termo judaico
 Nida (cidade romana) — cidade romana da Alemanha
 Rio Nida — da Polônia
 Planalto de Nída — na ilha de Creta

Desambiguações de topônimos